Jorge Mates fue hijo de Joan Mates, pintor gótico catalán. Al igual que su padre, se dedica a la pintura y en 1469 entra a formar parte del taller de Jaume Huguet. Su hermano fue Bernat Mates, y junto con él y su hermanastro Francesc Oliva, Joan Mates creó un taller, documentado entre 1425 y 1462.

Referencias 

Pintores del Gótico
Pintores de Cataluña
Pintores de España del gótico